Мері Джо Фернандес і Зіна Гаррісон були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в третьому колі їх перемогли Яюк Басукі і Міягі Нана.

Аранча Санчес Вікаріо і Лариса Савченко-Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді з рахунком 7–5, 5–7, 6–3.

Сіяні пари 
Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Lipton Championships, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд